The Merchant of Venice, a peça teatral de William Shakespeare
 The Merchant of Venice (1916), filme mudo
 The Merchant of Venice (1973), filme com Lawrence Olivier
 O Mercador de Veneza (2004), filme com Al Pacino e Jeremy Irons